Bernay (Eure)
ook:
Bernay-en-Champagne, Sarthe
Bernay-en-Ponthieu, Somme 
Bernay-Saint-Martin,  Charente-Maritime
Bernay-Vilbert, Seine-et-Marne